La fondation Barbier-Mueller pour l’étude de la poésie italienne de la Renaissance est une fondation suisse dépendant de la Faculté des lettres de l'Université de Genève.

Histoire 
La fondation a été créée en  à l’initiative de Jean Paul Barbier-Mueller, possesseur de nombreuses premières éditions – ou de tirages rares – des poètes de la Pléiade et de leurs successeurs, jusqu’à la fin du . Ces ouvrages sont répertoriés dans un catalogue intitulé « Ma Bibliothèque poétique ». Tout d'abord considérée comme un complément de sa collection française, cette collection, devenue autonome, a été donnée à l'Université de Genève via cette fondation.

Contenu 
Depuis sa création, la collection de livres, qui s’étage des débuts de l’imprimerie jusque vers 1600, s’est enrichie progressivement. Elle compte actuellement près de  et continue à s'accroître par des achats réguliers. Elle est située au cœur de la bibliothèque d'italien, qui elle-même fait partie de la bibliothèque de la Faculté des lettres.

La Fondation publie une revue annuelle, Italique, et accueille, dans une collection baptisée « Textes et Travaux de la Fondation Barbier-Mueller », des études spécialisées ou des éditions savantes de poètes italiens de la Renaissance.

Présidents 

 Prof. Guglielmo Gorni (1997-2003)
 Prof. Michel Jeanneret (2003-2018)
 Prof. Massimo Danzi (2018-)

Liens externes 
Site officiel de la Fondation : www.fondation-italienne-barbier-mueller.org

Association ou organisme dans le canton de Genève
Culture italienne
Fondation en Suisse